Йокосука (Канаґава)
Йокосука (Айті)